Ярослав Кржичка (; , ,  — , ) — чешский , бронзовый призёр Олимпийских игр в Конкурсе искусств.

Биография 
Ярослав Кржичка изучал музыку в Праге и Берлине. С 1906 по 1909 год он преподавал музыкальную композицию в России — Екатеринославе. В 1911—1920 годах Кржичка руководил хором в Праге, в 1922 года он возглавлял хор пражской Филармонии. В 1919—1945 годах он также преподавал в Пражской консерватории, а с 1942 года был её директором.

В 1936 году за своё сочинение «Горная сюита» композитор был удостоен бронзовой медали в Конкурсе искусств на XI Олимпийских играх в Берлине (номинация — оркестровая музыка).

Я. Кржичка — автор нескольких опер, двух симфоний, серенады для струнных инструментов, скрипичного концерта, произведений камерной музыки и для хора, музыки для кинофильмов и спектаклей, песен для детей.

Сочинения 
 Zmoudření Dona Quijota (Вразумление Дон Кихота), 1914
 Hipolyta (Ипполита), камерная опера, 1916
 Ogaři (Пастушки), детская опера, 1918
 Bílý pán aneb Těžko se dnes duchům straší (Белый господин, или Тяжело это призракам, напугать сегодня), 1929
 Tlustý pradědeček, lupiči a detektývové aneb Dobře to dopadlo (Толстый прадедушка, грабители и детективы, или Это хорошо удалось), водевиль, 1932
 České jesličky (Чешские ясельки), рождественская пьеса, 1937
 Hra na květinky, A-o-i-e-u, jaro už je tu! (Пьеса Цветов. Весна пришла!), 1937
 Král Lávra (Король Лавра), 1939
 Psaníčko na cestách (Письмецо в пути) und Oživlé loutky (Ожившие куклы), 2 небольших водевиля для детского театра
 Jáchym a Juliána (Яким и Юлиана), опера, 1948
 Zahořanský hon (Охота в Загоранах), опера-комедия, 1949
 Český Paganini aneb Slavík a Chopin (Чешский Паганини, или Славик и Шопен), оперетта, 1951
 Kolébka (Колыбель), музыкальная комедия, 1950
 Tichý dům (Тихий дом), оперетта, 1952
 Polka vítězí (Побеждает «полька»), оперетта, 1954
 Cirkus Humberto (Цирк Умберто), 1955
 Kalhoty (Штаны), 1962
 Pohádka o 12 měsíčkách (Сказка о 12 месяцах), 1962
 Dvě komedie televizní (Две телевизионные комедии): 1. Měsíc divů (Месяц чудес); 2. Šlechetný kasař aneb s poctivostí nejdál dojdeš (Благородный вор, или Честность всегда побеждает), 2 оперные миниатюры, 1963

Примечания 

Оперные композиторы
Олимпийские чемпионы в области искусств